100% може значити:

 «100%» — альбом Беверлі Найт.
 100% Tour — тур у підтримку альбому.
 «100%» — пісня Big Pun.
 «100%» — альбом Лотти Енгберг.
 «100%» — пісня Мераї Кері.